Ачадара — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в Гудаутском районе Абхазии.

По состоянию на 2019 год ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии